The Meaning of Life ist 
 eine Satire der britischen Komikergruppe Monty Python, siehe Der Sinn des Lebens (Film)
 ein Album der deutschen Band Tankard, siehe The Meaning of Life (Album)

Siehe auch
The Meaning of Liff, Buch von Douglas Adams und John Lloyd